Новак Джокович побеждает в калифорнийском турнире, переиграв в полуфинале его прошлогоднего чемпиона Рафаэля Надаля.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

 Роджер Федерер (Полуфинал)
 Рафаэль Надаль (Полуфинал)
 Новак Джокович (Титул)
 Николай Давыденко (Третий раунд)
 Давид Феррер (Третий раунд)
 Энди Роддик (Второй раунд)
 Давид Налбандян (Четвертьфинал)
 Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
 Джеймс Блейк (Четвертьфинал)
 Томаш Бердых (Второй раунд)
 Энди Маррей (Четвёртый раунд)
 Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
 Михаил Южный (Третий раунд)
 Поль-Анри Матьё (Третий раунд)
 Томми Робредо (Третий раунд)
 Гильермо Каньяс ''(Четвёртый раунд)

<li> Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
<li> Маркос Багдатис (Третий раунд)
<li> Карлос Мойя (Третий раунд)
<li> Иво Карлович (Третий раунд)
<li> Хуан Монако  (Третий раунд)
<li> Хуан Карлос Ферреро (Четвёртый раунд)
<li> Иван Любичич (Четвёртый раунд)
<li> Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
<li> Николас Альмагро (Второй раунд)
<li> Яркко Ниеминен (Второй раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
<li> Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
<li> Радек Штепанек (Третий раунд)
<li> Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li> Игорь Андреев (Второй раунд)
<li> Фелисиано Лопес (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Pacific Life Open 2008